Tarboro (Georgia)
Tarboro (North Carolina)